Ajustamento é o ato ou efeito de ajustar, adaptar. O termo é usado com diversos sentidos:

 Ajustamento (psicologia): sinônimo de mecanismo de defesa, processo mental que tem por fim a manutenção da estabilidade psíquica;
 Ajustamento contábil

Desambiguação